«Frente a frente» es el título de una canción compuesta por Manuel Alejandro; que se puede encontrar en cualquiera de los siguientes artículos:

Frente a frente (versión de Jeanette) versión de la cantante Jeanette de 1981.
Frente a frente (versión de Rocío Jurado), versión de Rocío Jurado de 1991.
Frente a frente (versión de Pandora), versión del grupo Pandora de 2002.
Frente a frente (versión de Enrique Bunbury), versión de Enrique Bunbury de 2010.